Викторова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Викторова, Анна Викторовна (род. 1981) — российская оперная певица, участница фонда Ирины Архиповой.
 Викторова, Марья Александровна (урождённая княжна Макулова; ?—1863) — русская писательница, исследовательница древнерусской литературы.
 Викторова, Татьяна Владимировна (род. 1971) — русский литературовед, переводчица, главный редактор «Вестника русского христианского движения». См. также